Cesare Beccalossi (1799-1868) – avvocato e politico italiano
Evaristo Beccalossi (1956) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
Viviana Beccalossi (1971) – politica italiana